
Termin -{SNTE}- ima više značenja.

 Kalaj-telurid, -{SnTe}-
 -{Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación}-, najveći sindikat Latinske Amerike